Il singolare del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martín Vassallo Argüello che ha battuto in finale Andreas Seppi 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Werner Eschauer (secondo turno)
 Albert Montañés (primo turno)
 Jiří Vaněk (secondo turno)
 Stefano Galvani (secondo turno)

 Mariano Delfino (quarti di finale)
 Diego Moyano (primo turno)
 Jan Hájek (primo turno)
 Lovro Zovko (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2003